VHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vilhelmina (Svezia)